Маргарита Кортонская () — итальянская святая, кающаяся грешница, вступившая в орден терциариев.

Происходила из крестьянской семьи, была сожительницей дворянина Арсенио. Однажды он был убит (к телу Маргариту привела его собака), женщина ушла в монастырь. Её посещали экстатические видения: Иисус наклонял к ней голову с Креста и демонстрировал свои раны. Изображения Маргариты часто встречаются в живописи барокко.

Блудницы в религии
Католические святые
Святые Италии
Христианские святые XIII века
Католические монахини Италии
Францисканские терциарии
Святые францисканцы
Канонизированные Бенедиктом XIII
Канонизированные в XVIII веке
Канонизированные католические монахини